Een verkeersweg:
 N71 (België)
 N71 (Frankrijk)
 N71 (Ierland)